Это список аэропортов в Намибии, отсортированных по местоположению.

Аэропорты

См. также 
 Транспорт в Намибии

Ссылки

Внешние ссылки 
 Namibia Airports Company
 Great Circle Mapper

Намибия